Святая Жа́нна (Иоа́нна) Жюган (; ) — католическая святая, основательница конгрегации Малых сестёр бедняков.

Биография 
Жанна была шестой из восьми детей в небогатой бретонской семье. Её отец умер, когда Жанна была ребёнком, матери пришлось в одиночку растить детей. В возрасте 16 лет Жанна устроилась на работу кухаркой к знатной набожной даме, которая брала её с собой во время благотворительных визитов в больницы. Через 9 лет Жанна переехал в Сан-Серван неподалёку от Сан-Мало и начала работать в местном госпитале, где проработала до 1823 года. После этого она ухаживала за госпожой Лекок вплоть до её смерти в 1835 году и заботилась о больных и нуждающихся людях епархии.

В 1839 году Жанна дала приют в своей квартире слепой и старой женщине. С этого началась её деятельность по помощи и уходу за бедняками и бездомными. Вскоре к её работе присоединилось ещё несколько женщин. В мае 1842 года Жанна с одобрения викария Сан-Сервана стала настоятельницей небольшой конгрегации, принявшей имя «Служительницы бедных». Впоследствии имя было изменено на «Сёстры бедняков», а ещё позднее на «Малые сёстры бедняков». Жанна написала для конгрегации простые правила.

В 1845 году за свою благотворительную деятельность Жанна Жюган получила Монтионовскую премию Французской Академии наук. В 1846 году Жанна основала ещё несколько домов по уходу за больными бедняками в различных бретонских городах, конгрегация начала расти.

К 1879 году конгрегация Малых сестёр бедняков насчитывала 2400 членов и распространилась по всей Европе и Северной Америке. Папа Лев XIII одобрил конституцию конгрегации в том же 1879 году, когда скончалась основательница. Жанна Жюган умерла 29 августа 1879 года. В настоящее время созданная ей конгрегация насчитывает 2710 членов. Ей принадлежат около 200 домов призрения на пяти континентах, где ухаживают за 13 000 нуждающимися.

Прославление 
Жанна Жюган была беатифицирована папой Иоанном Павлом II 3 октября 1982 года и канонизирована папой Бенедиктом XVI 11 октября 2009 года.

День памяти в католической церкви — 30 августа.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Примечания

Ссылки 
 Сайт Реннской епархии
 Официальный сайт Малых сестёр бедняков

Католические святые
Святые Бретани
Святые Франции
Основатели монашеских орденов
Христианские святые XIX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Бенедиктом XVI
Канонизированные в XXI веке
Католические монахини Франции
Канонизированные католические монахини